Nordsøen kan avse:

Nordsøen – ett danskt namn för Nordsjön, oftast kallat Vesterhavet
Nordsøen (1968) – ett danskt fiskerikontroll- och räddningsfartyg
Nordsøen (2022) – ett danskt fiskerikontroll- och räddningsfartyg